Киевский съезд (1231) — княжеский съезд смоленских Ростиславичей и черниговских Ольговичей 6 апреля 1231 года в Киеве, приуроченный к поставлению Кирилла на ростовскую епископскую кафедру. Лаврентьевская летопись, повествующая о съезде, умалчивает о его решениях.

Хронологически съезд последовал за заключением династического брака между старшим сыном Юрия Всеволодовича владимирского Всеволодом и дочерью Владимира Рюриковича киевского (1230). По мнению Костомарова Н. И., Владимир Рюрикович киевский стал союзником Даниила сразу вслед за осадой Каменца (1228). Однако, в съезде принимали участие только княжеские линии, силы которых вместе осаждали Каменец: в съезде не участвовали ни волынские Романовичи, ни суздальские Юрьевичи.

В съезде участвовали:
 Михаил черниговский с сыном Ростиславом (3-летним);
 Мстиславичи Мстислав, Ярослав и Изяслав (предположительно будущий Изяслав киевский);
 Ростислав Борисович (возможно, сын Мстислава-Бориса Романовича) и др.

После съезда Михаил потерпел неудачу в борьбе за новгородское княжение в пользу Ярослава Всеволодовича (осада Серенска, 1231) и включился в борьбу за Киев, тогда Владимир Рюрикович киевский за помощь в обороне Киева передал Торческ Даниилу Романовичу (а тот — сыновьям Мстислава Удатного).

Примечания

См. также 
 Суздальский съезд

Ссылки 
 Новгородская первая летопись старшего извода 
 Лаврентьевская летопись 

Съезды русских князей
История Киева
1231 год